Richard Holmes (1931-1991), organiste de jazz américain.
 Richard Holmes (1946-2011), historien militaire britannique.
 Richard Holmes (1945-), biographe britannique.